

Geografia

Spagna 

 Rhode – antica colonia greca in Catalogna

Germania 
 Rhode – ex comune ora frazione di Olpe, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Stati Uniti d'America 
 Rhode Island – Stato federato

Persone 
 John Rhode – pseudonimo di Cecil Street (1884-1965) – militare e scrittore britannico
 Robin Rhode (1976) – artista sudafricano
 Kimberly Rhode (1979) – tiratrice statunitense
 Hailey Rhode Baldwin (1996) – modella statunitense

Altro 
 Rhode – azienda automobilistica britannica
 Rhode – antica entità territoriale e amministrativa svizzera

Pagine correlate 
 Rode – pagina di disambiguazione